Пансе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Пансе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен

 Мішель Пансе (1973) — камерунський футболіст, захисник.